Octeville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Cherbourg-Octeville, Normandie, Département de la Manche, 
 Octeville-l'Avenel, Normandie, Département de la Manche, 
 Octeville-sur-Mer, Normandie, Département de la Seine-Maritime,